Fran – soprannome di Francisco Javier González, calciatore spagnolo
 Fran (calciatore 1990) – calciatore spagnolo
 Fran – nome femminile
 Fran – dimunitivo di Francisco